Maïwenn est un prénom féminin d'origine bretonne qui est la fusion de deux autres prénoms : "Marie" et "Gwenn" signifiant  en breton.

Fêtes liturgiques
 le 15 août principalement et le 26 août localement pour Marie ainsi que pour Maïwenn.
 le 18 octobre pour Gwenn

Variantes 
Le "i" étant toujours prononcé en breton, le tréma n'est pas une nécessité.
 Maiwenn (féminin).
 Maïwen (prénom masculin / féminin).
 Mewenn
 Maywenn
 Malwenn

Personnalité 
 Maïwenn, actrice et réalisatrice française.

Notes et références

Voir aussi 
 Liste des prénoms bretons

Prénom breton
Prénom féminin
Homonymie de prénom